Selimiye est un mot qui signifie « de Selim », c'est-à-dire d'un des sultans ottomans Selim I (règne 1512-1520), Selim II (règne 1566-1574) ou Selim III (règne 1789-1808) :

Édifices 
 Grande Mosquée Selimiye dans le district d'Üsküdar à Istanbul
 Mosquée Selimiye à Edirne
 Mosquée Selimiye à Nicosie (Chypre) ancienne cathédrale Sainte-Sophie
 Caserne Selimiye dans le district urbain d'Üsküdar d'İstanbul

Localités 
  village du district de Ceyhan dans la province d'Adana 
  village du district d'İscehisar dans la province d'Afyonkarahisar 
  village du district et de la province d'Amasya
  quartier du district urbain d'Antalya
 Selimiye ou Side ville du district de Manavgat dans la province d'Antalya, site de la ville antique de Sidé
  village du district et de la province de Balıkesir 
  village du district d'Osmaneli dans la province de Bilecik 
  village du district de Yenişehir dans la province de Bursa 
  village du district de Sivrihisar dans la province d'Eskişehir 
  village du district de Şiran dans la province de Gümüşhane 
  quartier du district urbain d'Üsküdar à İstanbul 
  village du district de Gölcük dans la province de Kocaeli
  village du district de Sarıgöl dans la province de Manisa 
  ville du district de Milas dans la province de Muğla
  village du district de Marmaris dans la province de Muğla 
  village du district de Çayeli dans la province de Rize  
  village du district et de la province de Rize
  village du district de Çarşamba dans la province de Samsun 
  village du district de Zara dans la province de Sivas 
  village du district de Sulusaray dans la province de Tokat